Gulån kan syfta på:

 Gulån, Indalsälven
 Gulån, Ljungan